Каменномостское сельское поселение — муниципальное образование в России:

 Каменномостское сельское поселение — в Адыгее.
 Каменномостское сельское поселение — в Карачаево-Черкесии.